

Persone
 Chiara Benati (1956) – compositrice italiana
 Daniele Benati (1953) – scrittore e traduttore italiano
 Daniele Benati (1965) – cantante, compositore e produttore discografico italiano
 Lorenzo Benati (2002) – velocista italiano

Altro
 Gruppo Benati – gruppo industriale italiano
 Villa Lorenzi, Buella, Benati – villa veneta nel comune di Marano di Valpolicella, provincia di Verona